Anju steht für:

 Anju (Suining), der Stadtbezirk Anju (安居区) der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan
 Anju (Großgemeinde), die darin gelegene Großgemeinde Anju (安居镇)
 Anju (Santai), die Großgemeinde Anju (安居镇) im Kreis Santai der Provinz Sichuan
 Anju (Sui), die Großgemeinde Anju (安居镇) im Kreis Sui der Provinz Hubei
 Anju (Nordkorea), die Stadt Anju (안주시) in der nordkoreanischen Provinz P’yŏngan-namdo